Nabonggal (Dolok), een plaats in Indonesië
Nabonggal (Padang Bolak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing